

Danza 
 Cakewalk – danza statunitense
 Cakewalk – balletto scritto da Hershy Kay

Informatica 
 Cakewalk – azienda software statunitense
 Cakewalk Sonar – software creato dall'omonima azienda

Musica 
 Cakewalk – workstation audio digitale creato dall'omonima azienda